Кубок Франции по футболу среди женских команд — ежегодное соревнование для женских футбольных клубов, проводимое Федерацией футбола Франции. Впервые был разыгран в  1922 году. Турнир был возрождён в 2001 году. До сезона 2010/2011 носил название Challenge de France.

Формат розыгрыша 
Участие в кубке является обязательным для всех клубов трёх высших лиг страны. Любительские клубы из региональных лиг участвуют по добровольной заявке. Всего в турнире ежегодно играют более 400 женских клубов Франции.

Все финалы 

 п.п. — послематчевые пенальти

Титулы

Примечания

Ссылки 
 Кубок на сайте ФФФ
 Кубок на сайте rsssf

Франция